Vacciniina cosana är en fjärilsart som beskrevs av Higgins 1930. Vacciniina cosana ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
cosana